Guds källa har vatten tillfyllest kan syfta på:

Guds källa har vatten tillfyllest, en gåva av strömmande liv –  psalm nummer 236 i Den ekumeniska psalmboken och nummer 718 i Psalmer och Sånger 1987 under rubriken "Pilgrimsvandringen". Text av Bo Setterlind.
Guds källa har vatten tillfyllest för törstande kvinnor och män –  psalm nummer 546 i Frälsningsarméns sångbok 1990. Text av Ida Björkman.